Llista d'asteroides del 95.001 al 96.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 95001–95100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 95101–95200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 95201–95300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 95301–95400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 95401–95500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 95501–95600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 95601–95700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 95701–95800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 95801–95900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 95901–96000 [ edit]